'Twas Ever Thus – film prodotto dalla Essanay
 'Twas Ever Thus – film prodotto dalla Hobart Bosworth Productions (1915)
 'Twas Ever Thus – film diretto da Harry Palmer (1916)
 'Twas Ever Thus – film diretto da Al Christie (1922)